Прогресу има више значења:

 Прогресу (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији
 Прогресу (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији